Villegas hace referencia a varios artículos:

Autores de nombres científicos 
  Villegas, nombre científico asignado a la bióloga mexicana Marina Villegas.

Personas 
 Rafael Villegas (1875-1936), militar español.

Lugares 
 Villegas (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Partido de General Villegas, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Villegas (España), municipio en la provincia de Burgos, Comunidad Autónoma de Castilla y León, España.
 Villegas, 7, edificio art decó del Ensanche Modernista en la ciudad española de Melilla.

Deportes 
 Club Deportivo Villegas, equipo de fútbol de la Regional Preferente española riojana ubicado en Logroño.